Questa è la prima edizione di questo torneo. 

In finale Carlos Taberner ha sconfitto Nuno Borges con il punteggio di 6-2, 6-3.

Teste di serie 

  Carlos Taberner (campione)
  Stefano Travaglia (primo turno, ritirato)
  Bernabé Zapata Miralles (secondo turno)
  Nikola Milojević (secondo turno)

  Andrej Martin (primo turno) 
  Nuno Borges (finale) 
  Flavio Cobolli (semifinale) 
  Gian Marco Moroni (primo turno)

Qualificati 

  Nikolás Sánchez Izquierdo (semifinale)
  Carlos Gimeno Valero (quarti di finale)
  Luciano Darderi (primo turno)

  Calvin Hemery (primo turno) 
  Alexis Gautier (secondo turno) 
  Matteo Arnaldi (secondo turno)

Lucky loser 

  Elmar Ejupović (primo turno)

Wildcard 

  Francesco Maestrelli (primo turno)
  Francesco Passaro (primo turno)

  Andrea Del Federico (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Challenger di Roseto degli Abruzzi 2022